Wu-wej může být:
 Wu-wej (Kan-su) () – městská prefektura v provincii Kan-su v Čínské lidové republice
 Wu-wej (An-chuej) () – okres v městské prefektuře Wu-chu v provincii An-chuej v Čínské lidové republice
 Wu wej () – koncept v taoismu
 Princezna Tchuo-pa () – princezna (postupně) států Severní Wej a Pej Liang, známá také pod jménem Wu-wej ()